Jinlong bezeichnet:

 Jinlong, Großgemeinde (金龙镇) im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in China;
 Jinlong (Pengxi), Gemeinde (金龙乡) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.